Bennàssar ist der Familienname folgender Personen:

 Dionís Bennàssar (1904–1967), mallorquinischer Kunstmaler
 Gaspar Bennàssar i Moner (1869–1933), spanischer Architekt und Baumeister